Die Individual-Badminton-Weltmeisterschaft 2007 hat in der Zeit vom 13. bis 19. August 2007 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattgefunden. Austragungsort war das 16.000 Zuschauer fassende Stadium Putra im National Sports Complex, dem malaysischen Nationalstadionkomplex in Bukit Jalil (ca. 20 km südlich von Kuala Lumpur).

Chronologie 
Für erste Aufregung im Vorfeld sorgten die Badmintonspieler Thailands um Mitfavorit Boonsak Ponsana: Da zeitgleich in ihrem Land die im Gegensatz zur WM mit Preisgeld verbundene Universiade stattfand, sagten sie kurzfristig einen Start bei der Weltmeisterschaft ab. Für Ponsana wohl die richtige Entscheidung: Er gewann den Titel im Herreneinzel.

Am 3. Tag der Titelkämpfe verabschiedete sich mit Taufik Hidayat einer der Top-Favoriten aus dem Einzelturnier. Er unterlag dem ungesetzten Inder Anup Sridhar 14:21, 26:24 und 20:22. Noch zeitiger erwischte es die gesetzten Malayen Tan Bin Shen und Ong Soon Hock im Herrendoppel. Sie unterlagen Tadashi Ohtsuka und Keita Matsuda aus Japan in Runde 1.
Auch das deutsche Starterfeld wurde stark dezimiert. Im Viertelfinale stand mit Xu Huaiwen nur noch eine einzige Deutsche. Dort unterlag sie Lu Lan aus China in drei Sätzen. In den Doppeln schieden als letzte verbliebene Deutsche Nicole Grether und Juliane Schenk im Achtelfinale aus.

Den Heimvorteil nutzten nur Choong Tan Fook und Lee Wan Wah im Herrendoppel aus. Sie standen im Halbfinale und wurden die einzigen Medaillengewinner für das Ausrichterland Malaysia. Die europäische Flagge hielten im letzten Viertelfinalspiel nur noch Gail Emms und Donna Kellogg hoch. Aber auch für sie war das Halbfinale unerreichbar, so dass die Medaillen in allen 5 Disziplinen komplett nach Asien gingen.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 tournamentsoftware.com

2007
Weltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007